Коламбус, Колумбус () — латинизированный вариант итальянской фамилии Colombo, известным носителем которой являлся Христофор Колумб ().

Города и округа США 
 Колумбус (Огайо) — столица штата Огайо, нас. 800 тыс.
 Колумбус (Небраска) — окружной центр округа Платт в штате Небраска.
 Колумбус (Джорджия) — город в штате Джорджия, нас. 200 тыс.
 Колумбус (Миннесота) — город в округе Анока штата Миннесота.
 Колумбус (Канзас) — окружной центр округа Чероки в штате Канзас.
 Колумбус (Индиана) — окружной центр округа Бартоломью в штате Индиана.
 Колумбус (Техас) — окружной центр округа Колорадо в штате Техас.
 Колумбус — округ на юге штата Северная Каролина.
  — село в штате Нью-Мексико.

Персоналии 
 Коламбус, Крис (род. 1958) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Коламбус, Скотт (1956—2011) — барабанщик рок-группы Manowar.
 Коламбус, Элинор (род. 1989) — американская актриса и кинорежиссёр, продюсер, сценарист.

Спорт 
 Коламбус Блю Джекетс — профессиональный хоккейный клуб НХЛ из города Колумбус, штата Огайо.
 Коламбус Крю — профессиональный футбольный клуб лиги MLS из города Колумбус, штата Огайо.

Прочее 
 Коламбус (модуль МКС) — модуль Международной космической станции.
 Колумбус-Серкл — площадь в Манхэттене.
 Колумбус Болтон-Филд (аэропорт) — аэропорт города Колумбус, штата Огайо.
 Колумбусплац (станция метро) — станция Мюнхенского метрополитена.
 Колумбус-хаус — снесённое здание в Берлине.
 Колумбус — разновидность штангенциркуля.

См. также 
 Колумб (значения)
 Коломбо (значения)
 Колон — испанский вариант написания Columbus.
 Колумбия (значения)
 Рыцари Колумба ()